Блавацкий — украинская фамилия.

Известные носители 
 Блавацкий, Богдан Игоревич (род. 1963) — советский и украинский футболист и футбольный тренер.
 Блавацкий, Владимир Иванович (1900-1953) - украинский актёр, режиссёр.
 Блавацкий, Михаил Васильевич (род. 1958) — украинский политик.